Hrovat est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1980), lutteur américain ;
 Edith Hrovat (née en 1956), judokate autrichienne ;
 Meta Hrovat (née en 1998), skieuse alpine slovène ;
 Urška Hrovat (née en 1974), skieuse alpine slovène.

Notes et références 

en:Hrovat
sl:Hrovat